Gartengraben ist der Name folgender Gewässer:

 Gartengraben (Schwarzbach), rechter Auengraben zum Schwarzbach (zur Blies) bei Contwig, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Gartengraben (Ziegelsdorfer Bach), linker Zufluss des Ziegelsdorfer Bachs (zum Hummergraben, zur Itz) bei Watzendorf, Gemeinde Großheirath, Landkreis Coburg, Bayern